Titan IV — семейство американских ракет-носителей, включающее в себя ракеты Titan IVA и Titan IVB, различающиеся типом стартовых ускорителей — последний этап развития семейства ракет-носителей «Титан». Ракеты этого семейства запускались как с космодрома на мысе Канаверал, так и с Ванденберга. Эти ракеты считались самыми большими из ракет, использовавшихся ВВС США
В начале 1990-х стоимость всего проекта за 16 лет оценивалась в 18,3 миллиардов долларов США (что соответствует 32,6 миллиардам долларов в ценах 2012 года). Стоимость последнего запущенного «Титана-IVA» составляла порядка 1,3 миллиардов долларов.

История разработки 
Titan IV был создан для выведения спутников так называемого класса «Титан-Шаттл», то есть спутников, созданных из расчёта выведения системой «Спейс шаттл». Обе ракеты серии Titan IV могли запускаться как без разгонного блока (для выведения тяжёлых спутников на НОО), так и с разгонным блоком «Центавр» или IUS (для вывода спутников на геопереходные и геостационарные орбиты). Сама ракета состоит из двух жидкостных ступеней, работающих на высококипящих компонентах топлива (одинаковых для Titan IVA и Titan IVB) и двух твердотопливных ускорителей (разных для Titan IVA и Titan IVB). Выбор стартовой площадки (Канаверал или Ванденберг) зависит от наклонения той орбиты, на которую требовалось вывести полезную нагрузку (для вывода спутников на геостационарную и другие малонаклонные орбиты запуск производился с мыса Канаверал, а для вывода на полярные орбиту и другие высоконаклонные орбиты использовалась авиабаза Ванденберг). Изначально существовал проект использования для топливных баков не алюминия, а специального алюминий-литиевого сплава, который имеет меньший удельный вес. Для ракет семейства Titan IV этот сплав не использовался, хотя и применялся для внешнего топливного бака «Шаттла» при полётах к станции «Мир». Единственным запуском ракет серии Titan IV, который был выполнен не для ВВС США, был запуск межпланетной станции «Кассини» в 1997 году.

В октябре 2005 года был запущен последний Titan IVB, а вместе с ним ушло в историю все семейство РН «Титан». Основными причинами отказа от их использования стали:

 Токсичность топлива. РН «Титан» работали на чрезвычайно токсичной высококипящей топливной паре Атил/Аэрозин-50 (50 % гидразина и 50 % гептила). В НАСА было решено полностью отказаться от использования подобных ракет, перейдя на более экологичные и мощные топливные пары кислород-керосин и кислород-водород.
 Дороговизна. Каждая тяжелая РН Titan IVB стоила не менее 400 миллионов долларов (без стоимости полезного груза).

История запусков

Примечания

Ссылки 
 USAF Titan IVB Fact Sheet
 Titan IV Ignition Videos
 Cassini Huygens Aboard a Titan IV-B Launch Videos
 Early Lunar Access

См.также 
 Боковой ускоритель МТКК Спейс шаттл

Ракеты-носители США
Ракетно-космическая техника Lockheed Martin